Brottning vid europeiska spelen 2019 avgjordes mellan 25 och 30 juni 2019. Under tävlingarna delades det ut medaljer i 18 stycken grenar, tolv i fristil (herrar och damer) och sex i grekisk-romersk stil (herrar). 272 idrottare från 36 länder deltog i tävlingarna.

Medaljsummering

Medaljtabell

Referenser

Externa länkar 
Officiell webbplats

Europeiska spelen 2019
Brottning vid europeiska spelen